Niemieckie pułki piechoty:
 116 Pułk Piechoty im. Cesarza Wilhelma (2 Wielkiego Księstwa Heskiego) – niemiecki pułk piechoty okresu Cesarstwa Niemieckiego

Polskie pułki piechoty:
 116 Pułk Piechoty (II RP) – polski pułk piechoty okresu II RP